En Pologne :

dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Czernica, localité du powiat de Jelenia Góra ;
 Czernica, localité dans le powiat de Świdnica ;
 Czernica, village du powiat de Wrocław, siège de :
 Czernica, gmina rurale du powiat de Wrocław.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Czernica, un village.

dans la voïvodie de Silésie : 
 Czernica, village de Silésie.